Medveđa est un toponyme qui peut désigner :
Medveđa, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Jablanica ;
Medveđa, un village de Serbie situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Medveđa, une localité de Serbie située dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.